Kokino může být:

 na Moravě užívaný výraz pro bonbón, sušenku nebo jinou malou sladkost či cukrovinku, nebo také pochutinu bonbonierového typu
 Kokino (naleziště) – archeologické naleziště a megalitická observatoř v Makedonii
 Kokino (Makedonie) – vesnice v Makedonii
 Kokino (Vygoničský rajón) – vesnice v Rusku, v Brjanské oblasti
 Kokino (Komaričský rajón) – osada v Rusku, v Brjanské oblasti

Externí odkazy